Того року турнір Hong Kong Tennis Open проводився вперше.

Сестри Кароліна і Крістіна Плішкови виграли титул, у фіналі перемігши Патріція Майр-Ахлайтнер і Родіонова Аріна Іванівна з рахунком 6–2, 2–6, [12–10].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Hong Kong Tennis Open
2014